La Fevorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso es una de las hermandades de penitencia de la localidad sevillana de Tocina en Andalucía (España).

Historia 
Unos jóvenes de corta edad, con espíritu cristiano, reunidos en la sacristía de la Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir de Tocina, fundaron, con el auxilio espiritual del párroco D. Manuel de Olloqui Fernández, la "Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso y San Juan Evangelista", el día 5 de mayo de 1947. Movidos por el amor a Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre para honrarlos y venerarlos en sus advocaciones de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.

El día 12 de noviembre de 1958 recibieron el Decreto de erección canónica y la aprobación de sus primeros Estatutos por su Excelencia Reverendísima el Señor Arzobispo de esta Archidiócesis Dr. D. José María Bueno Monreal.

La Imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, hizo su primera Estación de Penitencia por las calles de Tocina en la Madrugada del Viernes Santo del año 1949, cumpliéndose así uno de los primeros objetivos que se habían trazado estos jóvenes fundadores.

Imágenes Titulares 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder es obra del insigne imaginero alcalareño D. Manuel Pineda Calderón del año 1949, nazareno de tamaño académico de gran belleza y dulzura.

María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, obra también de D. Manuel Pineda Calderón, del año 1957, es una bellísima dolorosa de candelero de 150cm de altura.

Pasos procesionales 
El paso del Señor fue tallado y dorado a partir de 1963, en el taller dirigido por Manuel Guzmán Bejarano, siendo el mismo de estilo barroco, la canastilla, de las llamadas de semibombo, presenta las siguientes cartelas pintadas, entre cabezas aladas de querubes y golpes de flores y frutos: 
Escudo de la Hermandad, Cruz con Sudario, Columna con caña, esponja y flagelo sobre suelo ajedrezado y Cruz con dos escaleras. El paso va iluminado por cuatro faroles de perfil hexagonal, labrados en metal sobredorado por Manuel de los Ríos.

El paso de palio, es de corte sevillano, al más puro estilo neobarroco, presenta respiraderos del mismo estilo, ejecutados por Orfebrería Triana, varales, candelería y candelabros de cola, todo ello en metal plateado.
Las bambalinas y el techo de palio, se encuentran bordados en oro fino y sedas de colores realizadas en el taller de la hermandad sobre proyecto del insigne diseñador sevillano D. Antonio Garduño Navas. La gloria del techo de palio representa una sublime pintura de Santa Ana y la Virgen Niña, de la factura del sevillano D. Miguel Morillo Gotor.

Túnicas 
Los nazarenos visten hábito de ruan negro, ceñido a la cintura por cinturón ancho de esparto en su color.

Curiosidades 
La noche en que la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder llegó a Tocina, el pueblo se encontraba sin fluido eléctrico, llevando al Señor a oscuras solo iluminado por faroles de mano. Desde aquel día y aun en la actualidad, cada Madrugá la salida de la cofradía se produce en una absoluta oscuridad, solo rota por los faroles del Señor y la candelería de la Santísima Virgen. 

El pasado año 2007, se conmemoró el "L Aniversario" de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso, como detalle especial cabe destacar la muestra de amor que Su pueblo le ofreció, una corona de oro, plata y pedrería, así como el pleno del ayuntamiento de la villa le concedió la primera medalla de oro de la Villa de Tocina amén de un sinfín de ofrendas y presentes.

Enlaces externos 
 https://web.archive.org/web/20130516101226/http://hermandadgranpodertocina.blogspot.com/

Tocina
Cofradías de Semana Santa de la provincia de Sevilla
Tocina
Tocina